El nombre Chorotega puede referirse a:

 Chorotega, pueblo indígena de Centroamérica.
 Chorotega, lengua muerta de la familia otomí-mangue.
 Chorotega, antiguo nombre de una región de la costa del Pacífico de Costa Rica.
 Chorotega, rey indígena de Costa Rica en el siglo XVI.
Región Chorotega, región socioeconómica de Costa Rica.